Ausztria
 Wieselburg, település Alsó-Ausztria Scheibbs-i járásában
 Wieselburg-Land, község Alsó-Ausztria Scheibbs-i járásában

 Wieselburg, Moson város német neve Győr-Moson-Sopron megyében

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok